Bahnhof Friedrichsfeld steht für:

 Haltepunkt Friedrichsfeld (Niederrhein) in Voerde, Nordrhein-Westfalen
 Bahnhof Neu-Edingen/Mannheim-Friedrichsfeld, Baden-Württemberg